Артур Хью Гарфит Олстон (, 4 сентября 1902 — 17 марта 1958) — британский ботаник.

Биография 
Артур Хью Гарфит Олстон родился в графстве Линкольншир 4 сентября 1902 года.

Отец Олстона, который был натуралистом-любителем, был первым, кто заинтересовал его биологией. В 1924 году Артур Хью Гарфит окончил Оксфордский университет, после чего поступил на работу в Королевские ботанические сады Кью. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Артур Хью Гарфит Олстон умер в Барселоне 17 марта 1958 года.

Научная деятельность 
Артур Хью Гарфит Олстон специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Почести 
В его честь были названы следующие виды растений:

 Jamesonia alstonii A.F.Tryon
 Anthurium alstonii Croat
 Hoodia alstonii (N.E.Br.) Plowes
 Emilia alstonii Fosberg
 Glochidion alstonii Airy Shaw
 Gleichenia alstonii Holttum
 Isoetes alstonii C.F.Reed & Verdc.
 Premna alstonii Moldenke
 Elaphoglossum alstonii Tardieu
 Dissochaeta alstonii Nayar
 Ardisia alstonii Lundell
 Oxalis alstonii Lourteig
 Garnotia alstonii Santos
 Anacampseros alstonii Schönland
 Gaertnera alstonii Malcomber

Примечания

Литература 
 Brummitt, R. K.; C. E. Powell (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.
 Ray Desmond (1994). Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturists includins Plant Collectors, Flower Painters and Garden Designers. Taylor & Francis and The Natural History Museum (Londres).

Ссылки 
 International Association for Plant Taxonomy (IAPT): A. H. G. Alston

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании